A 2005–2006-os EHF-bajnokok ligája volt a sorozat negyvenhatodik kiírása. A kupában két magyar csapat, az MKB Veszprém KC és a Pick Szeged vett részt.

A győztes a spanyol Ciudad Real lett, legyőzve a szintén spanyol Portland San Antonio csapatát. A gólkirály a veszprémi Kiril Lazarov lett.

Férfiak
A EHF Bajnokok Ligája 2005-06 a 46. Európai Kupasorozat volt, a 13. a jelenlegi formájában. A bajnoki címet a spanyol BM Ciudad Real szerezte meg, miután a döntőben az ugyancsak spanyol Portland San Antonio együttesét legyőzte.

Két magyar csapat is indult a kupasorozatban, az MKB Veszprém KC magyar bajnokként, a Pick Szeged pedig magyar bajnoki ezüstérmesként vehetett részt a küzdelmekben. A Veszprém a Ciudad Reali vereségnek köszönhetően második lett a csoportkörben de csak gólkülönbséggel, a nyolcaddöntőben az Aarhus GF verte meg és ezzel jutott tovább a negyeddöntőbe, ahol csakugyan megverte a 2004-es BL győztes Montpellier HB-t, az elődöntő következett ahol azonban kikapott a Portland San Antonio csapatától. A Szeged akárcsak a Veszprém második helyen jutott tovább a csoportkörből, a nyolcaddöntőben azonban nem bírt a későbbi BL győztes csapattal a BM Ciudad Reallal

Selejtezők

1. selejtezőkör
A mérkőzéseket szeptember 3-án, 4-én, 9-én, illetve szeptember 9-én, 10-én, 11-én, rendezték.

|}

Csoportmérkőzések
A csoportokból az első kettő helyezett továbbjut, a harmadikak a Kupagyőztesek Európa Kupájában folytatják, míg a negyedik helyezettek búcsúznak az európai kupaküzdelmekből erre a szezonra.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

Nyolcaddöntő

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Góllövőlista

Nők

Selejtezők

1. selejtezőkör

A mérkőzéseket szeptember 3., szeptember 4., szeptember 9., 10-én, illetve szeptember 10., 11-én, rendezték.

|}

Csoportmérkőzések
A csoportokból az első kettő helyezett továbbjut, a harmadikak a Kupagyőztesek Európa Kupájában folytatják, míg a negyedik helyezettek búcsúznak az európai kupaküzdelmekből erre a szezonra.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Góllövőlista

További információk

EHF Bajnokok Ligája hivatalos oldala

Ehfbajnokokligaja
Ehfbajnokokligaja
EHF-bajnokok ligája